Gua Musang (plaats), plaats in Maleisië
 Gua Musang (district), district in Maleisië